Kishwar Sultana ist der Name folgender Personen:

* Kishwar Sultana (Medizinerin) (* 1947), indische Gynäkologin und Hochschullehrerin 
 Kishwar Sultana (Physikerin), Physikerin